Турнір проводився вперше.

Магда Лінетт виграла свій перший титул WTA, здолавши в фіналі Камілу Джорджі, 5–7, 7–5, 6–4.

Сіяні тенісистки
Два верхні номери посіву починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Ф Ферро
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= В Голубич
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Л Зігемунд 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М Бузернеску
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= К Вандевей
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= Г Блінкова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Чжан Шуай
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А Петкович
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= К Джорджі
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Гаспарян
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К Козлова
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А Корне
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Чжу Лінь
| RD1-score15-1=77
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ю Путінцева
| RD1-score16-1=62
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ван Цян
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Ф Ферро
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М Бузернеску
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=LL
| RD2-team04= Г Блінкова
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= А Петкович
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=63| RD2-seed06=
| RD2-team06= К Джорджі| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=77| RD2-seed07=
| RD2-team07= А Корне| RD2-score07-1=77| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= Чжу Лінь
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=0r
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ван Цян| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=LL
| RD3-team02= Г Блінкова
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=
| RD3-team03= К Джорджі| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А Корне
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ван Цян
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=66
| RD4-seed02=
| RD4-team02= К Джорджі| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=78}}

Нижня половина

Кваліфікація
Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

  Вікторія Голубич  Лаура Зігемунд  Ганна Блінкова'''

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Bronx Open — Singles
2019 Singles
2019 в американському спорті